Miejscowości w USA:
 Easley – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Pickens
Gminy w USA:
 Easley (ang. Easley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon